Kaligayam kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kaligayam (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 109,00), Jawa Tengah, 
 Desa Kaligayam (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 109,14), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar